SPIM steht für:

 Flughafen Lima in Peru nach dem ICAO-Code
 Spam over Instant Messaging
 Single Plane Illumination Microscopy, ein 3D-bildgebendes Verfahren, siehe Lichtscheiben-Mikroskopie 
 SPIM (Software), ein Programm, das die MIPS32-Architektur für die Ausführung von Assemblercode simuliert

SPIM